Бадрак — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бадрак Микола Григорович ( 1951) — український танцюрист.
 Бадрак Валентин Володимирович ( 1968) — український журналіст, публіцист, письменник.

Інше 

 Бадрак (річка) — річка в Криму.
Українські прізвища